Jameson (Missouri)
Jameson Irish Whiskey

Desambiguação
Desambiguações de topônimos